Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2015 (offiziell: 2015 World Mixed Doubles Curling Championship) war die 8. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling-Mixed-Double (). Jedes Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler. Das Turnier fand vom 18. bis 25. April des Jahres in der russischen Stadt Sotschi statt. Gespielt wurde im Ice Cube Curling Center, in welchem 2014 die olympischen Curling-Wettbewerbe stattgefunden hatten.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass in den Gruppen Jeder gegen Jeden antritt.

Teilnehmer 
Die teilnehmenden Nationen.

Rote Gruppe

Blaue Gruppe

Schwarze Gruppe

Tabellen der Round Robin

Rote Gruppe

Blaue Gruppe

Schwarze Gruppe

Ergebnisse der roten Gruppe

18. April 
 Samstag, 18. April 2015 09:00

19. April 
 Sonntag, 19. April 2015 11:15

 Sonntag, 19. April 2015 21:00

20. April 
 Montag, 20. April 2015 16:00

21. April 
 Dienstag, 21. April 2015 08:00

 Dienstag, 21. April 2015 17:45

22. April 
 Mittwoch, 22. April 2015 19:30

23. April 
 Donnerstag, 23. April 2015 11:15

 Donnerstag, 23. April 2015 17:45

Ergebnisse der blauen Gruppe

18. April 
 Samstag, 18. April 2015 12:30

 Samstag, 18. April 2015 19:30

19. April 
 Sonntag, 19. April 2015 14:30

20. April 
 Montag, 20. April 2015 09:00

21. April 
 Dienstag, 21. April 2015 11:15

 Dienstag, 21. April 2015 21:00

22. April 
 Mittwoch, 22. April 2015 12:30

23. April 
 Donnerstag, 23. April 2015 08:00

 Donnerstag, 23. April 2015 14:30

Ergebnisse der schwarzen Gruppe

18. April 
 Samstag, 18. April 2015 16:00

19. April 
 Sonntag, 19. April 2015 08:00

 Sonntag, 19. April 2015 17:45

20. April 
 Montag, 20. April 2015 12:30

 Montag, 20. April 2015 19:30

21. April 
 Dienstag, 21. April 2015 14:30

22. April 
 Mittwoch, 22. April 2015 09:00

 Mittwoch, 22. April 2015 16:00

23. April 
 Donnerstag, 23. April 2015 21:00

Play-off

Qualifikationsspiele 
Die Sieger zogen in das Viertelfinale ein.
 Freitag, 24. April 2015 08:00

Turnierbaum

Viertelfinale 
 Freitag, 24. April 2015 20:00

Halbfinale 
 Samstag, 25. April 2015 10:30

Spiel um Bronze 
 Samstag, 25. April 2015 15:30

Finale 
 Samstag, 25. April 2015 15:30

Endstand

Weblinks 
 World Mixed Doubles Curling Championship 2015. worldcurling.org (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Einzelnachweise 

2015
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Sotschi
Curling (Russland)